Франк Вормут (; ) — немецкий футболист, тренер.

Клубная карьера 
Франк родился в Западном Берлине, провёл своё детство и юность в районе Миттельбаден. Начал карьеру в клубе «Оффенбюргер». В 1982 году перешёл в «Фрайбург», играющий во второй бундеслиге. В своём дебютном сезоне в клубе играл вместе с полузащитником Йоахимом Лёвом (будущим тренером сборной Германии). За сезон Франк отыграл двадцать четыре матча и забил один гол. По окончании сезона перешёл в «Герту».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sofascore.com

Футболисты Германии
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Фрайбургер»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Пфуллендорф»
Тренеры ФК «Ройтлинген»
Тренеры ФК «Унион» Берлин
Тренеры ФК «Аален»
Тренеры ФК «Хераклес»
Тренеры ФК «Гронинген»